Острова Дезаппуэнтман () — группа островов в северной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия). Административно входят в состав коммуны Напука. В культурном плане острова отделяют от Туамоту.

География 
Включает в себя три атолла:

История 
Острова открыты в 1765 году англичанином Джоном Байроном.

Население 
В 2007 году общая численность населения группы островов составила 472 человек. Местные жители — в основном полинезийцы, занимающиеся производством копры, рыболовством.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Острова Тихого океана
Островные группы Австралии и Океании
Острова Дезаппуэнтман